ZHM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Shamshernagar (Bangladesh)